tolk (beroep)
het vertolken van een lied, van een nummer e.d.